Винус Вилијамс је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Серену Вилијамс резултатом 7:5, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD1-team01= С. Кузњецова
| RD1-seed01=4
| RD1-score01-1=65
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-team02= М. Јохансон
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=3
| RD1-team03= К. Бондаренко
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-team04= Р. Фуџивара
| RD1-seed04=Q
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=3
| RD1-team05= К. Пен
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=5
| RD1-team06= Б. Захлавова Стрицова
| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=7
| RD1-team07= М. Саут
| RD1-seed07=WC
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-team08= А. Бондаренко
| RD1-seed08=28
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=61
| RD1-score08-3=6
| RD1-team09= А. Корне
| RD1-seed09=17
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=64
| RD1-score09-3= 
| RD1-team10= А. Пављученкова
| RD1-seed10=Q
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3= 
| RD1-team11= А. Родионова
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=1
| RD1-team12= Н. Ли
| RD1-seed12= 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-team13= М. Домаховска
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= Џ. Крејбас
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4
| RD1-team15= И. Бенешова
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= А. Радвањска
| RD1-seed16=14
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-team01= С. Кузњецова
| RD2-seed01=4
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-team02= К. Бондаренко
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-team03= Б. Захлавова Стрицова
| RD2-seed03=Q
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= А. Бондаренко
| RD2-seed04=28
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=r
| RD2-team05= А. Пављученкова
| RD2-seed05=Q
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= Н. Ли
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 
| RD2-team07= М. Домаховска
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08= А. Радвањска
| RD2-seed08=14
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-team01= С. Кузњецова
| RD3-seed01=4
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-team02= Б. Захлавова Стрицова
| RD3-seed02=Q
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-team03= А. Пављученкова
| RD3-seed03=Q
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-team04= А. Радвањска
| RD3-seed04=14
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-team01= С. Кузњецова
| RD4-seed01=4
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=5
| RD4-team02=

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2008.
Вимблдон — жене појединачно